Pyhra heißen:

 Pyhra, Gemeinde in Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Gnadendorf), Ort und Katastralgemeinde von Gnadendorf, Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Kematen), Ortsteil von Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Oed-Oehling), Ortsteil von Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Waidhofen), Ort und Katastralgemeinde von Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Pyhra (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Gemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Pühra
 Pyrat
 Pyhrafeld
 Pyhrabruck
 Pyrawarth